Megye, közigazgatási egység
 Megye (Medzany), település Szlovákiában az Eperjesi járásban
 Megye (Középfölde)

Lásd még: 
 Vármegye
 Egyházmegye (dioecesis), a püspök által vezetett egyházkormányzati egység (püspökség) a római katolikus, görögkatolikus és ortodox egyházban